Koirala ist der Familienname folgender Personen:

 Anuradha Koirala (* 1949), nepalesische Gründerin einer Hilfsorganisation und CNN Hero des Jahres 2010
 Bishweshwar Prasad Koirala (1914–1982), Ministerpräsident Nepals
 Girija Prasad Koirala (1925–2010), Ministerpräsident Nepals
 Manisha Koirala (* 1970), nepalesische Bollywood-Schauspielerin
 Matrika Prasad Koirala (1912–1997), Ministerpräsident Nepals
 Nona Koirala (1928–2007), nepalesische Bürgerrechtlerin und Politikergattin
 Sushil Koirala (1939–2016), Ministerpräsident Nepals
 Sujata Koirala (* 1954), nepalesische Politikerin